wrodzony przerost nadnerczy
 przewlekłe aktywne zapalenie wątroby